Vita secondo norme religiose – vita di chi segue una qualsiasi religione
Vita religiosa – vita dei fedeli cristiani (uomini e donne) appartenenti agli ordini e alle congregazioni religiose, che vivono in comunità e professano i voti di vivere secondo i consigli evangelici
 per estensione, è usato anche come sinonimo di Vita consacrata – vita dei fedeli cattolici che si consacrano nell'osservanza dei consigli evangelici, comprendente quindi 
 sia la "vita religiosa" propriamente detta (con voti e vita comunitaria), 
 sia gli istituti secolari (con voti ma normalmente senza obbligo di vita comunitaria). 
Le società di vita apostolica (con vita comunitaria ma senza voti) non vengono invece contate tra le forme di vita consacrata.